АО «Аэропорт Ульяновск», Международный аэропорт Ульяновск (Баратаевка) им. Н. М. Карамзина — гражданский аэропорт федерального значения. Расположен в 9 км юго-западнее центра города Ульяновска, в 3 км южнее населённого пункта Баратаевка (входящего в состав города).

В 2021 году аэропорту было присвоено имя Николая Михайловича Карамзина . Официальное название аэропорта на федеральном уровне «Ульяновск (Баратаевка)».

Аэродром «Ульяновск (Баратаевка)» относится к классу «Б1». В Государственном реестре аэропортов Российской Федерации присвоен номер сертификата ФАВТ А.02320. До реконструкции относился к классу «А» С ВПП размером 3820х60 метров .

В Ульяновске также имеется международный аэропорт «Ульяновск-Восточный», являющийся летно-испытательной базой крупнейшего в России авиационно-промышленного комплекса «Авиастар» и аэропортом преимущественно для чартерных грузовых и пассажирских перевозок.

История аэропорта 
 1913 год. Первый самолёт, совершавший демонстрационные полёты над Ярмарочной площадью, появился в небе над Симбирском.
 1924 год — в Ульяновске финишировал агитационный перелёт из Царицына. Тогда же среди жителей города появились первые авиапассажиры — в течение недели самолёт катал ульяновцев над городом.
 С 1925 года начались работы по оборудованию аэродрома. Первоначально здесь базировалась 3-я авиаэскадрилья 173 Куйбышевского авиаотряда, эксплуатирующая девять самолётов По-2 и один самолёт Ан-2. Десятью годами позже, когда здесь были организованы Курсы высшей лётной подготовки, авиация получила в Ульяновске постоянную «прописку».
 В 1955 году началось строительство современного в те годы здания аэровокзала с пропускной способностью 50 пасс/час. Новый аэровокзал был сдан в 1957 году. Сейчас это здание остаётся «в строю» — здесь располагается аэродромная служба Ульяновского училища гражданской авиации. Была открыта первая авиалиния по маршруту Куйбышев — Ульяновск — Москва на самолётах Ан-2 и Ил-14. Долгое время ульяновский аэродром мог принимать лишь небольшие самолёты, а взлетно-посадочная полоса располагалась неподалёку от территории автозавода.
 В 1970 году при участии Ленинградского филиала института «Ленаэропроект» был построен и принят в эксплуатацию новый аэровокзал пропускной способностью 400 пасс/час.
 В 2009 году был издан Указ Президента Российской федерации о передаче ста процентов акций аэропорта из федеральной в областную собственность. Вскоре началась масштабная реконструкция здания аэровокзала.
 В 2013 году введена в эксплуатацию основная часть реконструированного здания аэровокзала с пропускной способностью аэровокзала 240 пассажиров в час.
 24 июля 2014 года распоряжением Правительства РФ № 1382-р аэропорт Ульяновск (Баратаевка) открыт для выполнения международных полётов воздушных судов.
 В 2016—2018 годах производилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, размеры которой в результате были значительно уменьшены. Вместо прежних 3820х60 м, обновлённая полоса была выполнена размером 3100х45 м. Соответственно аэродром из класса А переместился в класс Б. На время ремонта все регулярные рейсы выполнялись из аэропорта Ульяновск-Восточный. Открытие аэропорта после реконструкции состоялось 6 сентября 2018 года техническим рейсом из аэропорта Ульяновск-Восточный. Регулярное сообщение с 11 сентября 2018 года.
17 мая 2021 года президент России Владимир Путин присвоил международному аэропорту Ульяновска имя историка и литератора Николая Карамзина.

Технические характеристики 
Аэропорт Баратаевка способен принимать самолёты и вертолёты всех типов, имеет взлетно-посадочные полосы:
 с искусственным покрытием (ИВПП) магнитный курс 019—199°, размером 3100×45 м, поверхность покрытия — 64/R/C/X/T;
 запасная грунтовая (ГВПП) магнитный курс 019—199°, размером 2500×100 м, расположена в 90 м западней ИВПП и параллельна ей, предназначена для аварийной посадки воздушных судов всех типов;
 грунтовая (ГВПП) для приема и выпуска воздушных судов категории А (самолёты Ан-2, Ан-28, Л-410 и подобные им, а также вертолёты всех типов) магнитный курс 109—289°, размером 800×60 м, расположена в северо-западной части аэродрома.

Аэродром круглосуточного действия, предназначен для выполнения транспортных, учебных, тренировочных и исследовательских полётов. На аэродроме базируется УИГА (Ульяновский институт гражданской авиации), эксплуатирующий в учебных целях подготовки пилотов ГА австрийские современные самолёты типов: DA-40NG, DA-42.

Принимаемые типы ВС 
Аэропорт может принять следующие типы самолётов: Boeing-737-500,Boeing-737-800, Boeing-777, Airbus A320, Ан: -12, -22, 24, -26, -30, 32, -72, -74, -124, -140, Ил: -18, -62, -76, -86, -96, -114, Як: -40, -42, Ту: -134, -154, -204, -214 и кл.ниже, CRJ-200, Sukhoi Superjet 100, McDonnell Douglas: -81, −82, −83, −87, −88, -90, -95, McDonnell Douglas DC-9,М-101Т, ATR-72, Pilatus PC-12, вертолёты всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 64/R/C/X/T.

Авиакомпании и их направления 
По состоянию на февраль 2023 года аэропорт Ульяновск обслуживает следующие рейсы

Инфраструктура и услуги аэропорта 
В аэропортовый комплекс входят:
 Аэровокзальный комплекс (площадь 6700 м², пропускная способность 240 пассажиров/час)
 Административное здание
 Перрон с 15 стоянками и рулежная дорожка
 Гостиница на 60 мест
 Гараж для спец.техники (площадь 1080 м²)
 Стоянка для автомобилей (площадь 850 м²).

Показатели деятельности

Общественный транспорт 
Расстояние от здания аэропорта до ближайшей остановки общественного транспорта «Музей гражданской авиации» 714 метров. На ней останавливаются автобусы 13с «Погребы-Автовокзал» (сезонный садоводческий маршрут) и маршрутные такси 12 и 91. Также маршрутное такси 91 делает заезд непосредственно в аэропорт до здания аэровокзала. Достаточно распространены услуги такси федеральных агрегаторов «Яндекс. Такси», «Ситимобил», «Везет», «Рутакси», «Таксовичкофф», а также местных «Ultaxi». До центра города из аэропорта добраться на такси можно за 200—300 рублей. На данный момент (декабрь 2021 года), начал действовать автобусный маршрут № 1 от Центробанка до аэропорта.

Примечания 

Аэропорты России федерального значения
Аэропорты Ульяновска
Аэропорты России, названные в честь людей